Пало Каидо има више значења:

 Пало Каидо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Каидо (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику